Toungo – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Toungo – insediamento umano in Tansila, Burkina Faso
 Toungoo –  città nella divisione di Pegu, Birmania